hrabstwo Adair (ang. Adair County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Adair (ang. Adair County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Adair (ang. Adair County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Adair (ang. Adair County) w USA, w stanie Oklahoma